Grand Isle ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grand Isle (Louisiana)
 Grand Isle (Maine)
 Grand Isle (Vermont)

Sonstiges:
 Grand Isle, ein Album der Cajun-Band Steve Riley and the Mamou Playboys